Hartashen, une communauté rurale de Shirak.
 Hartashen, une communauté rurale de Syunik.